

Muziek

Bands 
 Heart (Amerikaanse band), een Amerikaanse rockband actief sinds 1973
 Heart (Nederlandse band), een Nederlandse muziekgroep actief in de jaren 1973/1974

Albums 
 Heart (Amanda Lear), een album uit 2001 van de Franse zangeres Amanda Lear
 Heart (Audrey Assad), een album uit 2012 van de Amerikaanse zangeres Audrey Assad
 Heart (The City Harmonic), een album uit 2013 van de Canadese band The City Harmonic
 Heart (Elisa), een album uit 2009 van de Italiaanse singer-songwriter Elisa
 Heart (Heart), een album uit 1985 van de Amerikaanse band Heart
 Heart (L'Arc-en-Ciel), een album uit 1998 van de Amerikaanse band L'Arc-en-Ciel
 Heart (Noah House Of Dread), een album uit 1982 van de Britse reggaeband Noah House Of Dread
 Heart (Stars), een album uit 2003 van de Canadese band Stars
 Heart (Wixel), een album uit 2005 van de Belgische muzikant Wixel
 Heart (Yuna Ito), een album uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Yuna Ito
 The Heart (album), een album uit 2010 van de Amerikaanse zanger Jimmy Gnecco

Singles 
 Heart (Do As Infinity), een single uit 1999 van de Japanse band Do As Infinity
 Heart (Don Escobar), een single uit 1996 van de Nederlandse dj Don Escobar
 Heart (Ellis and Cephas), een single uit 1979 van het Amerikaanse soulduo Ellis and Cephas
 Heart (Gary Numan), een single uit 1991 van de Britse zanger Gary Numan
 Heart (Pet Shop Boys), een single uit 1988 van het Britse duo Pet Shop Boys
 Heart (Kathy Sledge), een single uit 1992 van de Amerikaanse zangeres Kathy Sledge
 The Heart (nummer)), een single uit 1989 van de Amerikaanse zanger Kris Kristofferson

Film/televisie 
 Heart (1948), een Italiaanse film uit 1948
 Heart (1987), een Amerikaanse film uit 1987
 Heart (1999), een Britse film uit 1999 
 Heart (2006), een Indonesische film uit 2006
 Heart (Glee), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Glee
 Heart (Supernatural), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Supernatural

Overig 
 Heart (radiostation), een netwerk van radiostations met dezelfde naam in het Verenigd Koninkrijk
 Heart (tijdschrift), een internationaal peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de cardiologie